Zazie peut désigner :

Pseudonyme 

 Zazie, une chanteuse française.
 , une cyberartiste allemande.
 Zazie de Paris, une danseuse, actrice et chanteuse française.

Titres